Ри́тчи () — фамилия.

Известные носители:
 Ритчи, Анна Изабелла (1837—1919, в девичестве Теккерей) — английская писательница. 
 Ритчи, Вом (род. 1964) — английский музыкант, основатель Drumming Monkey Records
 Ричи, Гай (род. 1968) — английский кинорежиссёр.
 Ритчи, Деннис (1941—2011) — программист, разработчик языка программирования Си.
  (1882—1958) — шотландский натуралист и археолог.
 Ритчи, Джеймс Дейл (1976—2016) — американский серийный убийца.
 Ритчи, Джозеф (род. 1946) — американский предприниматель.
 Ритчи, Джон Уильям (1808—1890) — канадский политик.
 Ритчи, Майкл (1938—2001) — американский кинорежиссёр.
 Ритчи, Мег (род. 1952) — британская шотландская легкоатлетка.
 Ритчи, Мэттью (род. 1989) — шотландский футболист.
 Ритчи, Ричард Стивен (род. 1942) — ветеран войны во Вьетнаме.
 Ритчи, Чарльз (1838—1906) — британский государственный деятель, министр внутренних дел и канцлер казначейства.

Топонимы 
 Ритчи — округ в штате Западная Вирджиния, США

См. также 
 Ричи
 Риччи